Gradnje je ime več naselij v Sloveniji:

 Gradnje, občina Krško
 Gradnje, občina Sežana

Naselja v Sloveniji